Inselberg – samotna góra (forma ukształtowania powierzchni Ziemi)
 Inselberg – góra w Lesie Turyńskim (Niemcy)

Zobacz też 
 Inselbergschanze – duża skocznia narciarska w Brotterode